Slovo restaurace pochází z latinského restaurāre, což znamená znovuobnovení či uvedení do původního stavu. Má více významů:

 restaurace (pohostinství) – restaurant, hostinec, tedy místo, kde je možno se nasytit, napojit a odpočinout si, tedy obnovit (restaurovat) své síly
 restaurace (politika) – opětné ustavení politického režimu
 restaurování – obnovování staveb, uměleckých děl či jiných cenných předmětů
 restaurace (stavitelství) – uvedení stavby do původního stavu
 restaurace (malířství) – obnovení obrazu nebo malby
 restaurace hudebního nástroje – oprava hudebního nástroje tak, aby byly obnoveny jeho původní hudební a zvukové kvality
 restaurace (artefakt) – uvedení do původního stavu cenné artefakty, sbírkové předměty, archeologické hmotné prameny

Další odvozené termíny 

 restauratér – majitel či provozovatel pohostinského zařízení, tedy restaurace či restaurantu
 restaurátor – pracovník provádějící restauraci uměleckých děl či jiných cenných artefaktů

Externí odkazy